Il singolare del torneo di tennis Nicosia Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaroslav Bulant che ha battuto in finale Markus Zillner 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Haldin (quarti di finale)
 Josef Čihák (primo turno)
 Massimo Cierro (semifinali)
 Jaroslav Bulant (Campione)

 Nicholas Fulwood (primo turno)
 Assente
 Srinivasan Vasudevan (semifinali)
 Christer Allgårdh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nicosia Challenger 1989